El Carmen – miasto w Ekwadorze, w prowincji Manabí
 El Carmen – kanton w Ekwadorze, w prowincji Manabí
 El Carmen – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Norte de Santander
 El Carmen – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie Cuscatlán
 El Carmen – miasto i gmina w meksykańskim stanie Nuevo León
 El Carmen – miasto w prowincji Diguillín, w regionie Ñuble w Chile